

П'ятково — присілок, Богородський міський округ, Московська область
 П'ятково — село, Упоровський район, Тюменська область
 П'ятково — присілок, Юргинський округ, Кемеровська область